Avions blindés maquettes magazine était une revue française des années 1990 consacrée aux maquettes en plastique.

Généralités 

Avions, Blindés, Maquettes Magazine était un magazine trimestriel consacré aux maquettes dont les sujets privilégiés s'articulaient autour des avions et des véhicules blindés, sans oublier d'autres véhicules tels que les véhicules automobiles comme le laisse entendre son sous-titre de « Magazine visuel pour tout maquettiste ». Il se présentait sous la forme d'un magazine au format A4 imprimé sur papier glacé. Le  a été publié en mars 1990, l’ultime exemplaire  étant daté de mars 1998. On dénombre au moins 5 numéros hors série dont le premier, datant de février 1992, était consacré à l'Opération Daguet (photos et texte de Eric Micheletti).

Cette revue a été publiée par la SARL de presse MDM puis par E.T.A.I. à partir de décembre 1995.

Journalistes 

Le directeur de la publication était Pascal Cromback, le rédacteur en chef Nicolas Draeger. La rédaction était composée de J.-C. Carbonel, J.-P. Montbazet, Michel Bouet, Christophe Pattou, Jean-Michel Garel, Félix Leroux Hietty, Guillaume Tavera, Frank Zimmerlin. La fabrication était dévolue à Alain Fontaine (directeur) ainsi qu’à Anne Heym (maquette).

Correspondants permanents

Publications

Voir aussi

Source

Notes et références

Liens externes 
Avions Blindés Maquettes Magazine sur Aeroflight.co.uk

Presse consacrée à l'aéronautique
Presse trimestrielle disparue en France
Titre de presse créé en 1990
Titre de presse disparu en 1998
Modélisme